Тутлар () — село в Хасавюртовском районе Дагестана. Входит в состав Адильотарского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено на берегу реки Акташ, в 25 км к северо-востоку от города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — село Цияб-Цилитли, на северо-востоке — село Шагада, на юге — село Умаротар, на юго-западе — село Адильотар.

История 
Немецкая колония Тутулар основана в 1898 г переселенцами из Бессарабской, Таврической, Екатеринославской и Херсонской губерний. В 1900 году входила в состав Костекского сельского общества, состояла из 27 хозяйств. В 1907 году состояла уже из 31 хозяйства, в которых проживало 212 человек. Жителями арендовалось 1442 десятины земли.
22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. На его основе было принято постановление о разукрупнении округов и районов и образовании 26 кантонов и 2 подкантонов. Хасавюртовский кантон был образован на части территории бывшего Хасавюртовского округа, переданного в состав ДАССР из Терской области в 1921 году. По новому районированию кантон состоял из 18 сельских советов, в том числе Бамматюртовский — Бамматюрт, Абдурашид, Адильотар, Зарият-отар, Кошай-отар, Манти-отар, Тутлар.

Население 

В 1900 году в колонии проживало 182 человека, немцы, католики.
Национальный состав по переписи 2002 г.: чеченцы — 95 %
 Национальный состав (2010):
Аварцы — 14 чел., чеченцы — 485 чел..

Улицы 
Список улиц села:
 улица Малика Джаналиева
 улица Джамалдина Сотаева
 улица Девлетмурзы Гебекова
 улица Ауховская
 улица Речная
 улица Акташская
 улица Центральная
 улица Шоссейная
 улица Грозненская
 улица Строительная

Инфраструктура 
Фельдшерско-акушерский пункт

Ислам 
Мечеть

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Места поселения российских немцев в Дагестане